Роджер Федерер - победитель турнира.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга. 

  'Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Новак Джокович (Финал)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Отказ)  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Николай Давыденко ''(Третий раунд)

<li> Жиль Симон (Четвертьфинал)
<li> Фернандо Гонсалес (Первый раунд, снятие с турнира)
<li> Фернандо Вердаско (Первый раунд)
<li> Робин Сёдерлинг (Первый раунд)
<li> Гаэль Монфис (Первый раунд)
<li> Марин Чилич (Второй раунд)<li> Томми Робредо (Первый раунд)
<li> Радек Штепанек ''(Третий раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2009